ATI se poate referi la:

 Anestezie și terapie intensivă;
 ATI Technologies, fostă companie canadiană care a proiectat și a produs procesoare grafice, achiziționată de compania americană Advanced Micro Devices;
 Ati, oraș din Ciad.